Mar de plástico peut faire référence à :

Expression 

Mar de plástico est une expression espagnole qui signifie « mer de plastique ». Elle fait référence à la région agricole espagnole d’Almería en Andalousie qui est couverte de serres de plastique à perte de vue, donnant l’impression au loin d’être une mer de plastique.

Télévision 
 Mar de plástico, série télévisée espagnole réalisée pour Antena 3, tournée dans le contexte de la mer de plastique des serres d’Almería.